

Сасквеганна Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсільванія
 Сасквеганна Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія
 Сасквеганна Тауншип — селище в окрузі Джуніата, штат Пенсильванія
 Сасквеганна Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія